Василько́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Васильковая улица — улица во Владивостоке.
 Васильковая улица — улица в Екатеринбурге.
 Васильковая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Васильковая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Васильковая улица — улица в Ставрополе.
 Васильковый переулок — улица в Томске.

Украина 
 Васильковая улица — улица в Донецке.
 Васильковая улица — улица в городе Львове.

Белоруссия 
 Васильковая улица — улица в Минске.